Княжичский сельский совет () — входит в состав
Ямпольского района
Сумской области
Украины.

Административный центр сельского совета находится в
с. Княжичи
.

Населённые пункты совета 
 с. Княжичи
 с. Весёлый Гай
 с. Гирино
 с. Орлов Яр
 с. Степановка

Примечания